The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends é um jogo lançado pela THQ inspirado pelo The Rocky and Bullwinkle Show.

O jogo consiste em sete dificuldades que leva o jogador a vários locais: Uma montanha estilo alpe-suíço, uma caverna, uma mina, um submarino, um navio mal-assombrado, uma cidade portuária e um castelo. Mini-games aparecem em alguns pontos que permitem ao jogador coletar vidas extras. Estes mini-games eram Peabody e Sherman, onde você controlava Sherman e obstruía a boca de um dragão com bolas de chiclete e Dudley Do-Right, onde o jogador cavalgava um cavalo e evitava um trem que se aproximava, que era dirigido por Snidely Whiplash.

Jogos eletrônicos desenvolvidos no Canadá
Jogos eletrônicos de 1992
Jogos para Nintendo Entertainment System
Jogos para Game Boy
Jogos para Super Nintendo Entertainment System
Jogos para Mega Drive
Jogos eletrônicos de plataforma